Бяла-Равска:

 Бяла-Равска — город в Польше, входит в Лодзинское воеводство, Равский повят.
 Бяла-Равска — гмина (волость) в Польше, входит в Равский повят, Лодзинское воеводство.